Shaker kan syfta på:

 Boston shaker – används till att skaka drinkar
 Kula Shaker – en brittisk popgrupp från London 
 Shakers – en frikyrkorörelse.
 The Shakers – en svensk pop-/rockgrupp bildad i Göteborg 1962

Personer
 Nadhim Shaker (1958–), en irakisk tidigare fotbollsspelare
 Amir Shaker (1989–), en svensk häcklöpare
 Salam Shaker (1986–), en irakisk fotbollsspelare
 Fadl Shaker (1969–), en libanesisk sångare
 Shaker K. Tahrer (1959–), en svensk filmregissör och manusförfattare